Mario Sergio ou Mário Sérgio sont des noms pouvant désigner:

  (1929-1981), acteur brésilien
Mario Sergio (né en 1940), homme politique canadien en Ontario
 (1950-2016), joueur et entraîneur brésilien de football
 (né en 1977), joueur brésilien de football
Mário Sérgio (né en 1981), joueur portugais de football
 (né en 1992), joueur brésilien de football

Voir aussi

Sergio, Mario